Bao steht für:
 einen Fluss in Osttimor, siehe Tono (Fluss)
 den katalanischen Namen der französischen Gemeinde Baho
 Bao Bolong, einen Nebenfluss des Gambia-Flusses
 Bảo Đại, den Äranamen des letzten Kaisers von Vietnam
 Baozi, chinesische gedämpfte Teigtasche
 Bao (Mancala-Spiel), eine Variante des Mancala-Spiels in Tansania, Kenia, Mosambik, den Komoren und Madagaskar
 Bao (Familienname), chinesischer Name
 Bao (Kurzfilm), Film der Pixar Animation Studios und Oscargewinner 2019 in der Kategorie Bester animierter Kurzfilm

Bao ist der Familienname folgender Personen:
 Bao Chunlai (* 1983), chinesischer Badmintonspieler
 Bao Erhan, chinesischer Name des uigurischen Politikers Burhan Shahidi (1894–1989)
 Bao Jiachang (* 1993), chinesischer Eishockeyspieler
 Bao Jian, chinesischer Guanspieler
 Bao Jiaping (1908–1992), chinesischer Fußballspieler
 Bao Shanju (* 1997), chinesische Radsportlerin 
 Bao Tong (1932–2022), chinesisches Mitglied der Kommunistischen Partei in der Volksrepublik China
 Bao Weimin (* 1960), chinesischer Nachrichtentechnik-Ingenieur und Aufsichtsratsvorsitzender
 Bao Weizhu (* 1969), chinesischer Mathematiker und Physiker
 Bao Xian Fei (* 1983), chinesischer Wushu-Kämpfer
 Bao Yingying (* 1983), chinesische Säbelfechterin
 Bao Yixin (* 1992), chinesische Badmintonspielerin
 Zhenan Bao (* 1970), Hochschullehrerin für Chemieingenieurwesen, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik & Ingenieurwissenschaften 
 Bao Zheng (; 999–1062; auch Bao Zheng ), Richter in der Song-Dynastie
 Bao Zhenghua (* 1965), chinesische Eiskunstläuferin
 Bao Zhong († 189), General der Östlichen Han-Dynastie
 Bao Zunxin (1937–2007), chinesischer Historiker und Dissident

Bao ist der Künstlername folgender Personen:
 Noonie Bao (* 1987), schwedische Popsängerin und Songschreiberin

Bao ist der Familienname der fiktiven Figuren:
 Bao Xin, im Roman Die Geschichte der Drei Reiche Bruder und Gegenspieler des Bao Zhong
 Bao Xun, im Roman Die Geschichte der Drei Reiche Minister der Wei-Dynastie

bao steht für:
 Waimajã (ISO-639-3-Code), eine der Tucano-Sprachen entlang der Flüsse Kolumbiens und Brasiliens 

BAO steht für:
 Baccalaureus in Arte Obstetricia, nord-/irischer Ärztetitel für Obstetrik (Geburtshilfe)
 Banco da África Ocidental, Bank in Guinea-Bissau
 Baryonische akustische Oszillation, Dichtewellen im frühen Universum
 Beijing Astronomical Observatory in China
 Benny Anderssons Orkester, schwedische Musikgruppe
 BAO! Studioalbum (2004) von Benny Anderssons Orkester
 BAO 3, Studioalbum (2007) von Benny Anderssons Orkester
 Besondere Aufbauorganisation, siehe Aufbauorganisation #AAO und BAO in der Öffentlichen Verwaltung
 Braunschweiger Akkordeon-Orchester
 Bundesabgabenordnung, das elementare Gesetz des österreichischen Steuerrechts

BaO steht für:
 Bariumoxid, Oxid des Erdalkalimetalls Barium

Siehe auch:
 Bao Bao
 Bánh bao

Abkürzung